August Unland ist der Name von

* August-Heinrich Unland (August Heinrich Unland; 1891–1978), deutscher Schulrat und Autor
 August Unland, im 20. Jahrhundert in Magdeburg ansässiger Verleger überregional hergestellter Foto-Ansichtskarten, siehe August Unland (Verlag)